Иван Иванович Сперанский
 Сперанский, Иван Иванович (1864—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Сперанский, Иван Иванович (1894—1962) — советский терапевт и педагог, член-корреспондент АМН СССР.